Jan Látal (ur. 21 marca 1990 w Středoklukach) – czeski hokeista grający na pozycji obrońcy.

Kariera 

Jan Látal karierę rozpoczął w 2005 roku w juniorach HC Kladno, w których grał do 2010 roku (z przerwą na grę w klubie ligi OHL - Plymouth Whalers w sezonie 2008/2009). Następnie podpisał profesjonalny kontrakt z klubem I ligi czeskiej - Horácká Slavia Třebíč, skąd w tym samym wyjechał do Norwegii grać najpierw w rezerwach, potem w pierwszej drużynie klubu ligi GET-ligaen - Stjernen Hockey.

Następnymi klubami w karierze Látala były: Berounsti Medvedi (2010-2011), HC Energie Karlowe Wary (2011) w barwach którego zadebiutował w Tipsport Extraliga, potem HC Most (2011-2012), SK Kadaň (2012), HC Most (2012), HC Energie Karlowe Wary (2012-2013), HC Most (2013 - wypożyczenie), Berounsti Medvedi (2013-2014), HC Kladno (2014-2015), LHK Jestřábi Prostějov (2015), Dynamo Pardubice (2015 - 2 mecze w Hokejowej Lidze Mistrzów 2015/2016), HC Sumperk (2015) oraz HC Slovan Ústí nad Labem (2015-2016) w ramach wypożyczenia.

Następnie wyjechał do Polski grać w klubie Polskiej Hokej Ligi - GKS-ie Jastzębie, a dnia 31 lipca 2017 roku został zawodnikiem Orlika Opole.

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Czescy hokeiści
Hokeiści HC Kladno
Hokeiści LHK Jestřábi Prostějov
Hokeiści Stjernen Hockey
Hokeiści Plymouth Whalers
Hokeiści Medvědi Beroun 1933
Hokeiści HC Energie Karlowe Wary
Hokeiści HC Pardubice
Hokeiści HC Slovana Ústečtí Lvi
Hokeiści GKS Jastrzębie
Hokeiści Orlika Opole
Urodzeni w 1990